Kumple – norweski film fabularny z 2003 roku
 Kumple – amerykański film fabularny z 1992 roku
 Kumple – brytyjski serial młodzieżowy z 2007 roku